Deux régiments du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Forez » :
 Le régiment de Forez (1684-1775) 
 Le régiment de Forez renommé le  «  d'infanterie de ligne »